У́нженское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Макарьевском районе Костромской области.

Административный центр — город Макарьев (не входит в состав поселения).

География 
Унженское сельское поселение располагается к северо-востоку от города Макарьев.

История 
Унженское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

28 февраля 2011 года в соответствии с Законом Костромской области от 8 декабря 2010 года № 13-5-ЗКО в состав Унженского сельского поселения включены упразднённые Княжевское и Сивковское сельские поселения.

Законом Костромской области от 16 июля 2018 года в Унженское сельское поселение было влито упразднённое Шемятинское сельское поселение.

Законом Костромской области от 21 мая 2021 года № 91-7-ЗКО к 31 мая 2021 года с Унженским сельским поселением объединено Тимошинское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Экономика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации поселения

Сельские поселения Костромской области
Муниципальные образования Макарьевского района